Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 14 de juny del 1992.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 19. 775

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 22. 325 (a la volta 61)

Referències 
 

Canadà
1992